William Poynter ist der Name folgender Personen:

* William Poynter (Bischof) (1762–1827), britischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von London
 William A. Poynter (1848–1909), US-amerikanischer Politiker